Квалификатор типа () — одно из зарезервированных слов const, volatile или restrict в языках программирования семейства Си.

Синтаксис 

Квалификаторы типов используются в нескольких синтаксических контекстах:
 в составе последовательности спецификаторов объявления: применяются к объявляемому типу. Например:
const int *p;  /* const применяется к типу указываемого объекта */
 при определении указателя: применяются к соответствующему указательному типу. Например:
int *restrict p;  /* restrict применяется к типу указателя p */
 в объявлении функции-члена в Си++: применяются к соответствующему типу функции. Например:
class C  {
public:
    int f() const;  /* const-квалифицированная функция-член */
};

Семантика 

Квалификаторы типа применяются к типам l-выражений (в Си и Си++) и r-выражений классовых типов (в Си++), влияя на семантику доступа к объектам, на которые ссылаются эти выражения:
 const-квалифицированный тип l-выражения, а также const-квалифицированные поля структур и объединений в Си и данные-члены классовых типов в Си++, являющихся типами l-выражений указывают на то, что такое l-выражение не является модифицируемым l-выражением, и значит объект, на который оно ссылается не может быть модифицирован через это l-выражение операциями инкремента, декремента, присваивания или вызовом не-const-квалифицированной функции-члена. Например:
void f(const int *p)
{
    *p = 0;  /* ОШИБКА: *p является немодифицируемым l-выражением типа const int */
}
 квалификация (CV-квалификация) функций-членов в Си++ означает, что левая часть операции доступа к функции-члену в операции вызова функции-члена должна иметь (в случае доступа с помощью операции .) или указывать на (в случае доступа с помощью операции ->) объектный тип, имеющий не бо́льшую квалификацию. Например:
class C  {
public:
    C();
    int f() const;
    int g();
};

void f()
{
    const C c;
    c.f();  /* OK: квалификации c и C::f() совпадают */
    c.g();  /* ОШИБКА: квалификации c не достаточно для вызова C::g() */
}
 restrict-квалификация указателей в C99 означает, что указатели указывают на данные, которые не пересекаются в памяти (см. пересекающиеся объекты). Эта информация позволяет компилятору безопасно применять некоторые специальные виды оптимизаций. Например, прототипы стандартных функций memcpy и memmove, определенные в C99 отличаются:
#include <string.h>

void *memcpy(void * restrict s1,  /* копируемые области не должны пересекаться */
    const void * restrict s2, size_t n);

void *memmove(void *s1,  /* копируемые области могут пересекаться */
  const void *s2, size_t n);

 ключевое слово volatile указывает на то, что объявленная таким образом переменная может измениться независимо от действий программы. Смысл использования квалификатора заключается в том, что компиляторы могут оптимизировать код, использующий переменную без учёта возможности её изменения в силу внешних условий.

См. также 
 Классы памяти

Типы данных
Языки программирования
Язык программирования Си
Статьи с примерами кода Си